Гран-при Испании 2018 года (официально Formula 1 Gran Premio de España Emirates 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 13 мая 2018 года на трассе Барселона-Каталунья в Испании. Это пятая гонка сезона 2018 года. Победил Льюис Хэмилтон.

Свободные заезды

Квалификация 

Примечания
  Сергей Сироткин оштрафован на три позиции за столкновение в предыдущей гонке. 
  Брендон Хартли получил штраф в пять позиций за внеплановую смену коробки передач.

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира 

Гран-при Испании